I liga szkocka w piłce nożnej (1967/1968) – siedemdziesiąty pierwszy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły St. Mirren i Arbroath. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Motherwell i Stirling Albion.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1967 w piłce nożnej
1968 w piłce nożnej